Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 933 dans le monde.

 Route nationale 933 en Belgique
 Route 933 au Nouveau-Brunswick, Canada
  dans certains départements, en France
 Route européenne 933 en Italie